Peter von Buxhoeveden ist der Name folgender Personen:

 Peter Wilhelm von Buxhoeveden (1787–1841), deutsch-baltischer Adelsmann, Landrat und Landmarschall von Ösel 
 Peter Eugen Arthur von Buxhoeveden (1882–1964), deutsch-baltischer Baron, Oberst und Freiheitskämpfer, siehe Arthur von Buxhoeveden